Климушкин — фамилия; имеет женскую форму Климушкина.
 Климушкин, Александр Степанович (1924—1992) — участник Великой Отечественной войны, командир пулемётного взвода, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Климушкин, Алексей Владимирович (род. 1965) — российский актёр и радиоведущий.
 Климушкин, Прокопий Диомидович (1886—1969) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания, глава ведомства внутренних дел КОМУЧа.